НФЛ в сезоне 1994 — стал 75-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Майами Долфинс 27, Канзас-Сити Чифс 17
 Кливленд Браунс 20, Нью-Ингленд Пэтриотс 13
 Плей-офф дивизионов:
 Питтсбург Стилерз 29, Кливленд Браунс 9
 Сан-Диего Чарджерс 22, Майами Долфинс 21
 Финал конференции: Сан-Диего Чарджерс 17, Питтсбург Стилерз 13

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Грин Бэй Пэкерз 16, Детройт Лайонс 12
 Чикаго Бэарз 35, Миннесота Вайкингс 18
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 44, Чикаго Бэарз 15
 Даллас Ковбойз 35, Грин Бэй Пэкерз 9
 Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 38, Даллас Ковбойз 28

Супербоул XXIX 
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 49, Сан-Диего Чарджерс (АФК) 26

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1994.pdf Сезон 1994 года в деталях]

Сезоны НФЛ